Lahoud ist der Familienname folgender Personen:

 Aline Lahoud (* 1981), libanesische Sängerin
 Émile Lahoud (* 1936), libanesischer Militär und Politiker, Staatspräsident 1998 bis 2007
 Michael Lahoud (* 1986), sierra-leonisch-amerikanischer Fußballspieler 
 Nassib Lahoud (1944–2012), libanesischer Politiker
 Rabih Lahoud (* 1982), libanesischer Sänger und Komponist

Siehe auch:
 Ray LaHood (* 1945), US-amerikanischer Politiker libanesisch-deutscher Abstammung